Campionato europeo di pallanuoto 1997 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1997 – torneo maschile